Llista d'asteroides del 173001 al 174000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|173001-173100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|173101-173200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|173201-173300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|173301-173400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|173401-173500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|173501-173600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|173601-173700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|173701-173800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|173801-173900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|173901-174000 [ modifica]

|-
|}